Indicación puede referirse a:

 Indicación (medicina) En medicina, una indicación es el término que describe una razón válida para emplear un tratamiento, una prueba diagnóstica, un procedimiento médico, etc

 Indicación Geográfica (IG) es un nombre utilizado para designar un producto con unas características determinadas. La indicación geográfica supone un vínculo entre el producto y una localidad. Ver también: Denominación de origen, Consejo regulador, Indicación Geográfica Protegida

 Señales de tráfico de indicación son aquellas que informan al conductor sobre algo de interés. 

 Indicación de compás es una marca a la mitad de la partitura, generalmente después de un compás, indica un cambio de ritmo. Tipos: Allegro, Adagio, Ad líbitum.